Арсен Шахунц (род. 1 марта 1979, Мары, Туркменская ССР, СССР) — певец, музыкант, автор песен армянского происхождения.

Биография 
Родился 1 марта 1979 года в городе Мары, Туркмения. Отец был начальником службы КЭС в воинской части, мать работала акушеркой. У Арсена есть два брата: Евгений и Александр.

Окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Один год учился в музыкальном училище по классу кларнета, но не окончил его. В 1998 году вместе со старшим братом Александром переехал в Ашхабад, где через некоторое время был создан дуэт «Братья Шахунц», исполнявший песни на русском языке.

Наибольшую популярность получила их песня «Голубка», записанная в 2008 году. В дальнейшем она также исполнялась Катей Лель, и певцами восточной эстрады. В 2009 году песня была исполнена дуэтом на ежегодном фестивале шансона «Эх, Разгуляй!», а в 2011 году вошла в саундтрек фильма «Упражнения в прекрасном».

Песни «Голубка» и «Кораблик» на протяжении многих лет находятся в ротации радиостанций «Шансон» и «Дорожное радио». Также песни «Голубка» и «Дым» входили в чарт Top Radio Hits.

В 2018 году по обстоятельствам, связанным со здоровьем, Александр оставляет дуэт и Арсен продолжает работать как сольный исполнитель.

Осенью 2019 года Арсен Шахунц выпустил видеоклип на песню «Девочка, стоп!», который по состоянию на начало 2022 года набрал более 109 млн просмотров на YouTube и занял 20-е место в чарте Top YouTube Hits.

В начале 2020 года Шахунц выпустил новый сингл «Гудбай, до свидания!», набравший более 16 млн просмотров (по состоянию на начало 2022 года).

Личная жизнь 
Он женат и имеет 2 дочерей.

Дискография

Сольно

Альбомы 
 Дай (2018, Zion Music)
 Живой Звук (2019, Zion Music)

Синглы 
 Бон Шанс (feat. Катя Лель) (2017, Zion Music)
 Будь здоров, отец! (2018, Zion Music)
 Улови (2019, Zion Music)
 Шуточная (2019, Zion Music)
 Девочка, стоп! (2019, Zion Music)
 Гудбай, до свидания! (2020, Zion Music)
 Голубка (Remix) (2020, Zion Music)
 Снег (2020, Zion Music)

 Бандитка (2021, Zion Music)
 С днем рождения! (2021, Zion Music)
 Эй, Девушка (2021, Zion Music)
 У меня есть ты (2022, Zion Music)
 Загуляли пацаны (feat. Сосо Павиашвили) (2022, Zion Music)
 Давай веселей (feat. Аркадий Думикян) (2022, Zion Music)

Братья Шахунц

Альбомы 
 Скажи мне да (2008, Zion Music)
 Голубка (2013, Zion Music)

Синглы 
 Голубка (2008, Zion Music)
 Кораблик (2011, Zion Music)
 Дым (feat. Ангелина) (2012, Zion Music)
 Се Ля Ви (feat. Наталия Гулькина) (2014, Zion Music)
 Старый парк (2015, Zion Music)
 Куштдепди (2015, Zion Music)

Примечания

Ссылки 
 Страница Арсена Шахунца в Instagram
 Канал Арсена Шахунца на YouTube
https://www.arsenshahunts.com/  - Официальный сайт исполнителя

Певцы и певицы Армении